Халлонберген:

 Халлонберген — один из спальных (рабочих) районов Стокгольма Швеция.
 Халлонберген — станция Стокгольмского метрополитена.